Kocsis István (1938–2014) atléta, kalapácsvető, edző
 Kocsis István (1940) író, drámaíró
 Kocsis István (1949–1994) válogatott labdarúgó
 Kocsis István (1952) gépészmérnök, gazdasági vezető
 Kocsis István a Jedlik Ányos Társaság elnöke
 Kocsis István (1969) labdarúgó (Pécsi MSC)
 Kocsis István (1976) labdarúgó (Békéscsaba, Szolnoki MÁV)